Чемпионат Белорусской ССР по футболу 1968 — 36-й розыгрыш чемпионата БССР. Чемпионом стал минский «Спутник».

Первая группа

Вторая группа

Западная зона

Восточная зона

Финальный этап 

 Команда «Строитель» снялась с соревнований.

Ссылки 
 RSSSF
 Первая группа на kick-off.by
 Вторая группа на kick-off.by
 regional-football.ru
 footbook.ru

Футбол в СССР в 1968 году
1968 год в Белоруссии
Чемпионат Белорусской ССР по футболу